Brett vorm Kopf steht für:
 Ein Brett vorm Kopf haben, Redewendung 
 Brett vorm Kopf, Partyspiel, siehe Wer bin ich? (Spiel)
 Brett vor’m Kopp, deutscher Dokumentarfilm von 2012
 Goldenes Brett vorm Kopf, Negativpreis, siehe Goldenes Brett